Рей Маккіннон ():
 Рей Маккіннон (нар. 1957) — американський актор.
 Рей Маккіннон (нар. 1970) — шотландський футболіст, а потім тренер.